Кратер Жуковский () — большой древний ударный кратер в экваториальной области обратной стороны Луны. Название присвоено в честь русского механика, создателя аэродинамики Николая Егоровича Жуковского (1847—1921); утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Хейфорд на северо-западе; кратер Мак-Мас на севере; кратер Лебединский, примыкающий к кратеру Жуковский на востоке; кратер Конгрев на юге и кратер Красовский на юго-западе. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 82,1 км, глубина 2,8 км.

За длительное время своего существования кратер значительно разрушен и имеет полигональную форму. Вал значительно сглажен, в юго-восточной части перекрыт множеством кратеров различного размера. Внутренний склон вала шире в восточной части. Высота вала над окружающей местностью достигает 1360 м, объем кратера составляет приблизительно 6 098 км³. Дно чаши сравнительно ровное, немного южнее центра расположен приметный крупный кратер.

Сателлитные кратеры 

 Образование сателлитного кратера Жуковский W относится к позднеимбрийскому периоду.
 Образование сателлитного кратера Жуковский Z относится к эратосфенскому периоду.

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны 
Снимок сателлитного кратера Жуковский W c борта Аполлона-16 

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982. 

Кратеры Луны
Объекты, названные в честь Николая Жуковского